

Archeologia
 Strato – unità litologica omogenea e individualizzata

Geologia
 Strato – in geologia, la più piccola unità di una roccia sedimentaria depositatasi sotto le medesime condizioni fisiche

Informatica
 Strato (o più correttamente "livello") – una parte del modello ISO/OSI

Meteorologia
 Strato – in meteorologia, indica un tipo di nube

Musica
 Strato – diminutivo della chitarra Fender Stratocaster

Storia
 Strato – nome latino di Stratone di Sardi
 Strato – antica città dell'Acarnania

Altri progetti